В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Скотленд ():
 округ '''Скотленд''' — штат Миссури.
 округ '''Скотленд''' — штат Северная Каролина.